Christoph von Zastrow ist der Name folgender Personen:

* Christoph von Zastrow (Richter) (1594–1636), deutscher Jurist und Richter
 Christoph von Zastrow (Regisseur) (* 1968), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller